Joseph Romanet du Caillaud, né le  à Limoges (France) et mort le  à Paris, est un général français de la Révolution et de l’Empire.

États de service
Il entre en service le , comme soldat au régiment de Périgord-infanterie, il passe sous-lieutenant le , et de 1769 à 1773, il participe aux campagnes en Martinique. 

Il est nommé lieutenant le , puis lieutenant de la compagnie Colonelle le , et il sert sur les côtes de Normandie en 1779. Capitaine en second au régiment de la Marche le , il est affecté à Belle-Isle en 1781 et 1782. Il est fait chevalier de Saint-Louis le .

Il obtient son brevet de capitaine commandant le , et il passe lieutenant-colonel au  d’infanterie le . Il participe au siège de Namur du  au , et au siège de Maastricht en février 1793. Le , il se trouve à la bataille de Neerwinden, et il devient chef de brigade provisoire le .

Il est promu général de brigade le , à l’armée du Nord, et il concourt à l’attaque du camp de Famars le . Le , il fait partie de la division qui marche sur Dunkerque, et il est suspendu le . Il est relevé de sa suspension le , et il est réintégré le , à l’armée de l’Intérieur, comme commandant à Chartres. Il est admis à la retraite le . 

Il est élu maire de la ville d’Étampes en 1808, et il est fait chevalier de la Légion d’honneur le . Il est créé chevalier de l’Empire le , et il est élevé au grade d’officier de la Légion d’honneur le .

Il meurt le , à Paris.

Armoiries

Sources

 
 
 
  Joseph Romanet du Caillaud  sur roglo.eu
 .
 .
 .
 

Général de la Révolution française promu en 1793
Naissance dans la province du Limousin
Naissance en décembre 1748
Naissance à Limoges
Chevalier de l'Empire
Chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis
Officier de la Légion d'honneur
Décès en décembre 1829
Décès à Paris